Lars Åkerhielm kan syfta på:

 Lars Åkerhielm den äldre (1695–1767), svensk general och politiker
 Lars Åkerhielm den yngre (1846–1920), svensk ämbetsman och politiker